Il doppio maschile dello  Zagreb Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Andre Begemann e Matthew Ebden erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Daniel Muñoz de la Nava e Rubén Ramírez Hidalgo hanno battuto in finale Mate Pavić e Franko Škugor 6–2, 7–6(10).

Teste di serie

  Martin Slanar /  Igor Zelenay (primo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)
  Travis Rettenmaier /  Simon Stadler (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Zagreb Open 2011